II liga polska w hokeju na lodzie 1966/1967 – 12. sezon zmagań drugiego poziomu ligowego hokeja na lodzie w Polsce. Został rozegrany na przełomie 1966 i 1967 roku.

W sezonie wystartowało 11 klubów, które zostały podzielone na dwie grupy Północną, w której rywalizowało 3 drużyny i Południową, gdzie grało 8 zespołów.

Po zakończeniu sezonu zasadniczego dwie najlepsze drużyny z obydwu grup rozegrały turniej o awans do I ligi. Mistrzem II ligi została Cracovia i awansowała do I ligi.

Grupa Północ

Grupa Południe 
 
       = Spadek do III ligi

Turniej Finałowy 

       = awans do I ligi

Bibliografia 
 
 Sport, nr. 40 z 7.04.1967

I liga polska w hokeju na lodzie
1966 w hokeju na lodzie
1967 w hokeju na lodzie
1966 w polskim sporcie
1967 w polskim sporcie